Rosetta (Egypte)
 Rosette (wijn), een wijnsoort

Zie ook
 Roxette
 Rozet (doorverwijspagina)